Brevet (franz. für „Diplom“, „Zeugnis“, „Schein“, „Patent“) steht für:

 eine Urkunde oder ein Prüfungszeugnis in der Schweiz, siehe Brevet (Urkunde)
 einen Titular- oder Ehrenrang in den Armeen verschiedener Länder, siehe Brevet-Rang
 eine Bezeichnung für einen Nachweis der Ausbildung zum Tauchen, siehe Tauchschein
 einen Fahrradmarathon, der nach bestimmten Regeln durchgeführt wird, siehe Brevet (Fahrrad)